Paweł Gajewski (1889-1950), malarz
 Paweł Gajewski (1992-), polityk